Seznam brigad z zaporedno številko 50.

Seznam 
 Pehotne
 50. pehotna brigada (ZDA)
 50. brigada (Združeno kraljestvo)

Glej tudi